Jan Raczkowski (1914-1990) – polski duchowny katolicki, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Jan Raczkowski (1922-2003) – polski wojskowy, pilot, generał dywizji Wojska Polskiego, Główny Inspektor Lotnictwa, dowódca Wojsk Lotniczych, poseł na Sejm PRL, podsekretarz stanu w Ministerstwie Komunikacji, działacz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
 Jan Raczkowski (1942-2002) – polski kompozytor, muzyk, artysta kabaretowy; współtwórca Kabaretu "Pod Egidą", pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, kierownik muzyczny Teatru Rampa w Warszawie
 Jan Raczkowski (ur. 1953) – polski kolarz szosowy, wicemistrz Polski